Уса́тые киты́  — парвотряд китообразных. На верхней челюсти развиваются от 360 до 800 длинных (от 20 до 450 см) роговых пластинок, называемых «китовым усом», расположенных поперёк дёсен с интервалами 0,3—1,2 см одна за другой. Внутренний край и вершина каждой пластины расщеплены на тонкие и длинные щетинки, образующие подобие густого сита, или фильтра, отцеживающего из воды планктонных моллюсков, ракообразных и мелких рыб. На рыле имеются одиночные волоски — вибриссы — служащие для осязания. Ноздри парные.

Усатые киты — самые крупные из современных млекопитающих: синий (он же — голубой) кит достигает 33 м длины и весит до 160 т.

Классификация 

По традиционным представлениям, усатые (Mysticeti) и зубатые киты (Odontoceti) образуют два подотряда в составе отряда китообразных (Cetacea). Молекулярно-генетические и палеонтологические исследования, проводимые с конца XX века, показали, что китообразные вложены в традиционный отряд парнокопытных (Artiodactyla), являясь при этом ближайшими современными родственниками бегемотовых (Hippopotamidae). Поскольку большинство современных систематиков не одобряет выделение парафилетических таксонов, была разработана новая классификация, по которой китообразные образуют инфраотряд отряда китопарнокопытных (Cetartiodactyla; иногда сохраняется старое название Artiodactyla). Усатые и зубатые киты при этом получают ранг парвотряда.

Lloyd & Slater, 2021

По последним данным, группа усатых китов может быть подразделена на три современных семейства — гладкие киты (Balaenidae), полосатиковые (Balaenopteridae) и цетотериевые (Cetotheriidae). В некоторых источниках выделяются также семейства серых китов (Eschrichtiidae) и карликовых гладких китов (Neobalaenidae), но они, скорее всего, филогенетически вложены в семейства полосатиковых и цетотериевых соответственно. Выделяют также четыре вымерших семейства: Aetiocetidae, Mammalodontidae, Llanocetidae и Eomysticetidae.

Всего известно 16 современных видов усатых китов, распределённых по 6—8 родам. Широко распространены в океанах; исключение составляют: гренландский кит, обитающий только в арктических водах, полосатик Брайда — в тёплом поясе Мирового океана, карликовый гладкий кит — в умеренных и холодных водах Южного полушария.

 Семейство 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 Семейство  / 
 Род 
 
 Семейство 
 Род  [традиционно классифицируется в семействе ]
 
 Род 
 
 Род  [или три рода: ,  и ]
  
  [Pterobalaena acutorostrata]
  [Pterobalaena bonaerensis]
  [Rorqualus musculus]
  [Rorqualus omurai]
  [Rorqualus edeni]
  [вложен в род Rorqualus sensu Hassanin et al., 2012]
  [Rorqualus borealis]
  [Rorqualus brydei]

Филогенетические взаимоотношения между современными видами усатых китов могут быть отображены следующей кладограммой:

Палеонтология и эволюция 
По результатам молекулярного анализа А. Хассанина и соавторов (2012), усатые и зубатые киты разошлись 34,6—34,4 млн лет назад, в приабонском веке эоценовой эпохи. Кроновая группа усатых китов, согласно тому же исследованию, возникла 29,4—25,1 млн лет назад, в олигоцене.

В 2006 году был открыт вид Janjucetus hunderi, который жил около 25 млн лет назад у берегов Австралии, в длину достигал не более 3,5 метра. Его челюсти украшали большие зубы для захвата и измельчения добычи, чем он сильно отличался от сегодняшних усатых китов с их китовым усом. Находка доказывает, что огромные эластичные челюсти синих китов и их собратьев развились из более жёстких образований.

Примечания

Литература 

 

 
Таксоны, описанные Эдвардом Копом